Bremsen steht für:
 eine negative Beschleunigung
 Bremsen (Tabanidae), Familie blutsaugender Fliegen aus der Unterordnung der Fliegen (Brachycera) – siehe dort zu den vielen häufigeren Gattungen und Arten
 Bremsen (Leichlingen), eine Ortlage in der Stadt Leichlingen (Rheinland) im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bremsen (Radsport), ein taktisches Manöver im Radsport

Siehe auch:
 Bremse (Begriffsklärung)